The R.E.D. Album — четвёртый студийный альбом рэпера Game, выпущен на лейбле DGC и Interscope Records 23 августа 2011 года.

Об альбоме

Происхождение 
Хотя рэпер ранее заявил и подтвердил, что уйдет в отставку после выпуска своего альбома в 2008 году L.A.X., через некоторое время после своего освобождения он заявил: 

В ноябре 2009, HipHopDX взял интервью у The Game, и тот заявил, что причиной невыпуска альбома D.O.C. стало то, что ему нужна помощь от Dr. Dre, Ice Cube и Snoop Dogg, и когда он начал записывать альбом, то они ему не помогали. Game также заявил, что переименовывает альбом в The R.E.D. Album.

Запись 
Game начал записывать альбом 13 мая 2009 года с Timbaland и Drumma Boy в Лос-Анджелесе. Game рассказал MTV, что также над альбомом работают J. R. Rotem, Mike Lynn, Cool & Dre и что он надеется получить биты от Kanye West. В январе 2010, Game сказал Billboard, что DJ Khalil внес свой вклад в альбом.

Синглы 
Первый официальный сингл — «Ain't No Doubt About It» с Джастином Тимберлейком и Фарреллом. Позже в интервью журналу Complex было сказано, что также синглами будут песни «Krazy», «Big Money» и «It Must Be Me».

Первый сингл из альбома был спродюсирован Cool & Dre.

Продажи 
Альбом дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200, продав 98,000 копий в первую неделю.
В Великобритании альбом дебютировал под номером 14, продав 10,148 в первую неделю.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы The Game
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные DJ Premier
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы DGC Records
Альбомы, спродюсированные Доном Кэнноном
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil